Joshua Longstaff (1982) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Matthew Longstaff (2000) – calciatore inglese
 Sean Longstaff (1997) – calciatore inglese
 Tom George Longstaff (1875-1964) – alpinista britannico